Правителство на Тодор Живков може да се отнася за:

 Правителство на Тодор Живков (1962–1966)
 Правителство на Тодор Живков (1966–1971)